Godzilla kontra Mechagodzilla (film 1974)
 Godzilla kontra Mechagodzilla (film 1993)
 Godzilla kontra Mechagodzilla (film 2002)